Jacob van Breda kan zijn:

Jacob van Breda, 15e-eeuws boekdrukker in de stad Deventer;
Jacob van Breda, 18e-eeuws Nederlands arts, weerkundige en politicus;
Jacob Gijsbertus Samuël van Breda (1788 - 1867), Nederlands botanicus, paleontoloog en zoöloog;
Jacob van Breda de Haan (1866 - 1917), Nederlands mycoloog.